United Democratic Alliance steht für eine Koalition:
 in Liberia, siehe United Democratic Alliance (Liberia)
 in Sambia, siehe United Democratic Alliance (Sambia)